Municipio de James puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de James (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de James (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de James (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.